Прову́лок Тіміря́зєва ( — провулок в Хвилинці у Новобаварському районі Харкова. Довжина 170 метрів. Починається від перетину з вулицею Червона Алея. Закінчується на перетині з вулицею Михайлівською. У провулку одноповерхова житлова забудова.

Тімірязєва
Провулки Харкова
Вулиці Харкова, названі на честь людей